Папатлатла има више значења:

 Папатлатла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Папатлатла (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику